Dziobowal południowy (Mesoplodon grayi) – słabo poznany gatunek ssaka morskiego z rodziny zyfiowatych (Ziphiidae), występujący w umiarkowanych wodach półkuli południowej; według IUCN nie jest zagrożony wyginięciem.

Taksonomia 
Gatunek po raz pierwszy zgodnie z zasadami nazewnictwa binominalnego opisał w 1876 roku niemiecki geolog i paleontolog Julius von Haast nadając mu nazwę Mesoplodon Grayi. Opis ukazał się w brytyjskim czasopiśmie Proceedings of the Zoological Society of London. Na holotyp składały się trzy czaszki z kawałkami skóry, które pobrano z okazów wyrzuconych przez morze na Waitangi Beach, na wyspie Chatham należącej do Nowej Zelandii. Czaszki zostały dostarczone do Canterbury Museum w Christchurch przez W. Hooda.

Analizy filogenetyczne z 2009 roku wykazały, że M. grayi należy do kladu składającego się z M. hectori, M. peruvianus, M. perrini, M. grayi, M. stejnegeri i M. densirostris. Subtelne różnice morfologiczne między M. grayi po wschodniej i zachodniej stronie Nowej Zelandii sugerowały ograniczony przepływ genów między tymi populacjami, ale późniejsza analiza genetyczna wykazała, że M. grayi z całej Nowej Zelandii i z zachodniej Australii były częścią dużej panmiksyjnej populacji. Autorzy Illustrated Checklist of the Mammals of the World (jak również inne ujęcia systematyczne) uznają ten gatunek za monotypowy.

Kladogram (z wyróżnieniem pozycji M. grayi) stanowi kompilację analiz Dalebouta i współpracowników (2009) oraz Caroll i współpracowników (2021):

Etymologia 
 Mesoplodon: gr. μεσος mesos „środkowy”; oπλα opla „uzbrojenie”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”.
 grayi: John Edward Gray (1800–1875), brytyjski zoolog, autor opisu wielu taksonów ssaków i gadów.

Zasięg występowania 
Dziobowal południowy występuje od umiarkowanych wód południowej części Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Indyjskiego i południowej części Oceanu Spokojnego (przy czym większość zapisów o wyrzucaniu na brzeg pochodzi z obszaru o szerokości geograficznej południowej między 30°S a 45˚S) po wody Antarktydy (do szerokości geograficznej południowej 65°S). Miejsca wyrzucenia na brzeg obejmują Nową Zelandię, południową część Australii, Południową Afrykę, Argentynę, Chile i Peru. Na wschodnich i zachodnich wybrzeżach Nowej Zelandii, w szczególności wokół Wyspy Północnej i północnej części Wyspy Południowej, odnotowano liczne wyrzucenia na brzeg, w tym liczne wyrzucenia masowe. Jeden osobnik, który utknął na holenderskim wybrzeżu, został uznany za zabłąkanego.

Morfologia  

Długość ciała 400–500 cm; masa ciała około 900 kg (niepotwierdzona). Ciało dziobawala południowego ma wrzecionowaty kształt o największym obwodzie w okolicy środka długości. Płetwa ogonowa jest szeroka w stosunku do długości ciała, a wcięcie jest ściśnięte bocznie. Płetwa grzbietowa jest mała i osadzona w około dwóch trzecich odległości między czubkiem dzioba a końcem ogona. Ubarwienie jest zazwyczaj ciemnobrązowe, ciemnoszare lub czarne i zazwyczaj jaśniejsze po stronie brzusznej. Końcówka rostrum jest często zabarwiona na biało, zwłaszcza u dorosłych samców. Rostrum i żuchwa tworzą długi, wyraźny dziób, a na gardle znajdują się dwa rowki. U dorosłych samców po obu stronach żuchwy znajduje się po jednym kle; kły ustawione są mniej więcej w połowie linii żuchwy. Kły są w przybliżeniu trójkątne, ale z czasem mogą się mocno zużyć. Samice są bezzębne.

Ekologia 
Dziobowal południowy występuje w wodach o głębokości powyżej 200 m; nieliczne obserwacje w płytkich wodach dotyczą zwykle chorych zwierząt, tuż przed wyrzuceniem na ląd. Podobnie jak inne gatunki dziobowalów, dziobowale południowe mogą występować częściej na obszarach o złożonej topografii dna morskiego, ale to wciąż wymaga potwierdzenia. Brak informacji na temat wzorców aktywności.

Chociaż często zakłada się, że dziobowale południowe żywią się głębinowymi głowonogami (np. kałamarnice), analizy zawartości żołądków wyrzuconych na brzeg osobników sugerują, że mogą one przede wszystkim spożywać głębinowe gatunki ryb (np. morszczuki, Lampadena czy Photichthys argenteus). Podobnie jak inne gatunki zyfiowatych, dziobowale południowe przez większość swojego życia prawdopodobnie żerują na głębokościach większych niż 500 m.

Prawie nic nie wiadomo o biologii rozrodu dziobowali południowych. Samice rodzą jedno młode, a ciąża prawdopodobnie trwa dwanaście miesięcy. Potomstwo prawdopodobnie pozostaje zależne od matek przez okres co najmniej roku.

Nie ma dostępnych szczegółowych informacji dotyczących migracji, areałów osobniczych i organizacji społecznych dla tego gatunku, ale obserwacje dziobowalów południowych na morzu dotyczą zwykle stosunkowo małych grup składających się z pięciu lub mniej osobników; średnia wielkość grupy dla 31 obserwacji na morzu wynosiła 3,1 zwierzęcia (zakres 1–8). Bardzo mało wiadomo o typowym składzie tych grup; na podstawie wyrzuconych na ląd zwierząt, Patel i współpracownicy zasugerowali, że gatunek ten może występować w grupach segregowanych płciowo, często obejmujących niespokrewnione osobniki.

Zależności międzygatunkowe 
W 2016 roku udokumentowano drapieżnictwo orek oceanicznych (Orca orcinus) na dziobowalach południowych.

Status zagrożenia i ochrona 
W Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów został zaliczony do kategorii LC ( „najmniejszej troski”). Umieszczony w ClTES w załączniku II. Nie ma szacunków dotyczących globalnej wielkości populacji dziobawala południowego. Gatunek ten może być jednym z liczniejszych gatunków dziobowali i może być stosunkowo powszechny na niektórych obszarach, takich jak wody na południu Nowej Zelandii. Podobnie jak inne gatunki dziobowali, dziobowale południowe są potencjalnie narażone na połykanie plastikowych śmieci i hałas czyniony przez człowieka, a poszczególne osobniki mogą być łapane jako przyłów w połowach z użyciem sieci dryfujących. Jako gatunek ograniczony do chłodniejszych wód może być również podatny na skutki zmian klimatu. Niemniej jednak nic nie wiadomo na temat formy ani zakresu tych potencjalnych oddziaływań.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Zyfiowate
Ssaki Australii
Ssaki Afryki
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1876 roku